Bereżje (biał. Бярэжа, ros. Бережа) – przystanek kolejowy w miejscowości Bereżje, w rejonie dzierżyńskim, w obwodzie mińskim, na Białorusi. Leży na linii Moskwa - Mińsk - Brześć.

Bibliografia 
 Фотолинии БЧ

Stacje i przystanki kolejowe w rejonie dzierżyńskim